Пе́тков — болгарская и македонская фамилия:
 Петков, Александр Степанович (род. 1972) — молдавский политик, политолог, историк и шеф-редактор информационного портала.
 Андрей (Петков) (в миру Стоян Николаев Петков; 1886—1972) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Нью-Йоркский.
 Петков, Валерий Петрович (род. 1951) — украинский правовед.
 Петков, Венцислав (род. 1991) — болгарский баскетболист.
 Петков, Виктор (род. 1999) — северомакедонский горнолыжник.
 Петков, Владимир (род. 1971) — болгарский шахматист.
 Петков, Георги (род. 1976) — болгарский футболист.
 
  (род. 1967) — болгарский футболист.
 Петков, Добрин (1919—1997) — болгарский дирижёр.
 Петков, Ивайло (род. 1976) — болгарский футболист.
 Петков, Илия (род. 1996) — болгарский волейболист.
 Петков, Йордан (род. 1976) — болгарский футболист.
 Петков, Калоян (род. 1972) — болгарский футбольный тренер.
 
 Петков Малек, Любен (1933—1999) — венесуэльский революционер.
 Петков, Марин (род. 2003) — болгарский футболист.
 Петков, Мартин (род. 2002) — болгарский футболист.
 Петков, Милен (род. 1974) — болгарский футболист.
 Петков, Минчо (1961) — болгарский самбист.
 Петков, Никола (1893—1947) — один из лидеров Болгарского земледельческого народного союза.
 
 Петков, Стефан (1866—1951) — болгарский ботаник.
 Петков Малек, Теодоро (1932—2018) — венесуэльский политик и журналист, экономист.
 Петков, Христо Ботёв (более известен как Христо Ботев; 1848—1876) — болгарский поэт, революционер и национальный герой.

Женщины 
 Петкова, Нелли Олеговна (род. 1960) — российская журналистка.
 Петкова, Симона (род. 1993) — болгарская футболистка.

См. также 
 Пятков
 Петково
 Петкович
 Петковичи